Acumulación, acumulado y acumular hacen referencia a varios artículos:

Definición

En estadística
 Análisis de frecuencia acumulada
 Incidencia acumulada, en epidemiología y bioestadística (IA);
 Frecuencia estadística o acumulada;

Economía
 Acumulación del capital
 Acumulación originaria
 Acumulación por desposesión

Además
 Acumulación freática, en arquitectura sustentable;
 Acumulación tafonómica, en paleontología;
 Desnivel acumulado, en montañismo;
 Energía Ciclónica Acumulada, en meteorología;
 Punto de acumulación, en topología;
 Síndrome de Diógenes o de acumulación compulsiva, en psicopatología;

Véase también
 Agregado
 Conglomerado
 Cúmulo y cumular